

Сьвінкув — село в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Сьвінкув — село в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства